Kharot ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Ahat Kharot (* 1926), afghanischer Fußballspieler
 Mohamad Anwar Kharot (* 1948), afghanischer Fußballspieler